Агробиология  — наука на стыке биологии, растениеводства и животноводства; принципы применения основных биологических закономерностей в практике сельскохозяйственного производства. Используется также термин сельскохозяйственная биология.

Основной задачей агробиологии является раскрытие потенциала генетических и физиолого-биохимических свойств растений, животных, грибов и микроорганизмов полезных для человека. 

Направления и методы агробиологии:

 генетические исследования и гибридизация для улучшения показателей полезных свойств грибов, растений и животных.
 изучение биохимии и физиологии диких и культурных форм растений и животных. (особенности питания, иммунитета, синтеза микроэлементов, белков и витаминов)
 совершенствование химических и биологических методов борьбы с болезнями и вредителями растений и животных.

См. также:

Агробиология (журнал)

Мичуринская агробиология